Карлин Бау (, род. 14 декабря 1984) — голландская спортсменка, гребчиха, призёр чемпионата мира по академической гребле, а также Летних Олимпийских игр 2012, 2016 года.

Биография 
Карлин Бау родилась 14 декабря 1984 года в нидерландском городе Эпе, провинция Гелдерланд. Тренируется в Амстердаме на базе клуба — «AASR Skøll». Профессиональную карьеру гребца начала с 2005 года. Изучала медицину в одном из университетов в Амстердаме.

На чемпионате мира по академической гребле 2009 года в Познани Бау заработала сразу две награды. Золотую медаль принеc заплыв четверок, в которой её команда в составе Нинке Кингма, Шанталь Ахтерберг и Фемке Деккер обогнали соперниц из США и Канады. Бронзовая медаль была заработана голландскими гребцами вместе с Бау во время соревнования восьмёрок. С результатом 6:07.43 они уступили соперницам из Румынии (6:06.94 — 2-е место) и США (6:05.34 — 1-е место).

На чемпионате мира по академической гребле 2010 в Карапиро, голландская четвёрка гребцов не считалась явным фаворитом соревнований. Со старта заплыва они шли третьими, но смогли не только догнать прямых конкурентов из Австралии и США, но и выиграть золотую медаль.

Во время Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, Бау в составе голландской парной четвёрки заняла второе место, уступив первенство команде гребцов из Германии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Нидерландов
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по академической гребле